Loyson

 Antoine Loyson (1765-1816), général français ;
 Charles Loyson (1791-1820), poète et écrivain français ;
 Charles Loyson (1827-1912), prédicateur français, plus connu sous son nom religieux : Père Hyacinthe ;
 Jules Loyson (1829-?), théologien français, frère cadet du Père Hyacinthe ;
 Paul Hyacinthe Loyson (1873-1921), dramaturge français, fils  du Père Hyacinthe.